XXK steht für:
 Kosovo (ISO-3166-1-α3-Code), derzeit definierter Code der EU-Ratsarbeitsgruppe Visa

xxk steht für:
 Ke'o (ISO-639-3-Code), Varietät des im Zentralteil von Flores (Indonesien) gesprochenen Dialektclusters Li'o

Abkürzung